Forâmen ou forame (do latim foramen,ĭnis: 'abertura, saída, porta'), em anatomia, é qualquer abertura para passagem de músculos, vasos, artérias, veias e outras estruturas, através de ossos ou entre ligamentos, permitindo a conexão de  uma parte do corpo a outra.

Exemplos:
 Forame cego
 Forame cego lingual
 Forame intervertebral
 Forame Magno, grande abertura localizada no osso occipital
 Forame nutrício
 Forame oval
 Forame vertebral (grandes buracos existentes em cada vértebra, situados entre o corpo dessa, anteriormente, e o arco vertebral, posteriormente)

Bibliografia 
 Sobbota, Johannes, Atlas de Anatomia Humana, 21.ª edição, Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2000.
 Dângelo, José Geraldo, Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar: para o estudante de medicina, 2.ª edição. São Paulo, Editora Atheneu, 2003.

Anatomia